Phonomotor Records é um selo fundado pela brasileira Marisa Monte, localizada no Rio de Janeiro, tendo distribuição nacional e internacional de seus discos pelas gravadoras EMI/Universal até 2019 e Sony a partir de 2020. O selo relançou todos os discos de Marisa Monte lançados de 1989 a 1996.

Artistas
Marisa Monte
Tribalistas

Catálogo

CDs
1999 - MM, Mais, Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão,  Barulhinho Bom
2000 - Memórias, Crônicas e Declarações de Amor
2000 - Tudo Azul
2001 - A Sua - Single
2002 - Tribalistas
2002 - Argemiro Patrocínio
2006 - Infinito Particular / Universo ao Meu Redor
2008 - Infinito ao Meu Redor2011 - O Que Você Quer Saber de Verdade2016 - Coleção2017 - Tribalistas2021 - Portas

DVDs
2001 - Memórias, Crônicas e Declarações de Amor2002 - Tribalistas2004 - MM, Mais,  Barulhinho Bom2008 - Infinito ao Meu Redor ''
2014 - Verdade, Uma Ilusão
2017 - Tribalistas

Ligações externas 
Site oficial Brasil

Gravadoras do Brasil
Membros da IFPI
Gravadoras fundadas em 1999